Dhad steht für:
 Dhadd, Sanduhrtrommel im nordwestindischen Bundesstaat Punjab
 Dād, Buchstabe des arabischen Alphabets

Siehe auch:
 Dad
 Dadd